Merzenich ist

ein Ortsname, siehe
 Merzenich, Kreis Düren
 Merzenich (Zülpich), Kreis Euskirchen

ein Familienname
 Christoph Merzenich (* 1960), deutscher Denkmalpfleger, Architekturrestaurator und -konservator, Hochschullehrer
 Johann Merzenich (1840–1913), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Michael Merzenich (* 1942), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Wolfgang Merzenich (1942–2012), deutscher Informatiker, Hochschullehrer und Fachbuchautor